Рядо́вка земли́стая () — вид грибов, включённый в род  семейства .

Описание 

Шляпка 3—9 см в диаметре, конической или полушаровидной, затем выпуклой и плоско-выпуклой формы, с острым бугорком в центре, иногда слабо выраженным, шелковисто-волокнистая, затем мелкочешуйчатая. Окраска серая или серо-коричневая, очень редко красновато-коричневая. Частное покрывало обычно присутствует только на начальной стадии развития, затем иногда остаётся в виде беловатого паутинистого налёта по краю шляпки.

Мякоть белого цвета, плотная, без особого запаха и вкуса. В отличие от некоторых схожих видов рядовок, мякоть рядовки землистой не желтеет и не краснеет при повреждении.

Гименофор пластинчатый, пластинки выемчато-приросшие, довольно редко расположенные, белого или сероватого цвета, с неровным краем.

Ножка 5—9 см длиной и 0,7—2 см толщиной, цилиндрическая или веретеновидная, у старых грибов с узкой полостью, беловатая, затем в нижней части желтоватая.

Споровый порошок белого цвета. Споры 5,5—7,5×4—5,5 мкм, продолговатой формы, по 4 на базидиях. Кутикула шляпки — кутис.

Экология 

Рядовка землистая — микоризообразователь, произрастающий исключительно в хвойных лесах под сосной. Предпочитает известковые, песчаные или суглинистые почвы.

Сходные виды 
Внешне рядовка землистая внешне очень похожа на нескольких представителей рода Рядовка, в том числе
  обладает бархатисто-шелковистой шляпкой, обычно красновато окрашенной и сизоватыми пластинками.
  отличается чисто-белыми плодовыми телами.
  отличается более крупными размерами, пятнами на ножке (особенно ржавыми пятнами у основания) и обычно имеющимися чешуйками на шляпке
  отличается мучнистым запахом и более узкими спорами.
  с черноватой мелкочешуйчатой ножкой и более крупными спорами.

Употребление 
Гриб съедобен, но ценится не всеми. В некоторых странах Европы продаётся в магазинах. Женералитет Каталонии включил рядовку землистую в список самых распространённых съедобных грибов региона.

Из-за вероятности перепутать рядовку землистую с похожими видами, этот гриб рекомендуется собирать только опытным грибникам. При сборе для употребления в пищу особенно важно не спутать гриб с сильно ядовитой рядовкой тигровой.

Китайское исследование токсичности 
Группе китайских учёных удалось в ходе экспериментов с высоко дозированными экстрактами из этого гриба вызвать рабдомиолиз у мышей.
Опубликование результатов этого исследования в 2014 году поставило под вопрос съедобность рядовки землистой. Некоторые источники информации сразу стали считать гриб опасным и ядовитым. Однако предполагаемая ядовитось была опровергнута токсикологом Немецкого общества микологии профессором Зигмаром Берндтом. Профессор Берндт подсчитал, что людям с весом порядка 70 кг необходимо было бы каждому съесть около 46 кг свежих грибов, чтобы в среднем каждый второй из них смог почувствовать какой-то урон здоровью из-за содержащихся в грибе веществ.

Таксономия

Синонимы

Примечания

Литература

Ссылки 
 Описание Рядовки земляной на русском языке

Съедобные грибы
Рядовковые
Грибы Евразии
Грибы Северной Америки
Виды грибов, описанные в Systema mycologicum